Ryan Merkley (né le  à Oakville dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Merkley a été le  choix au total du Storm de Guelph lors du repêchage de la LHO de 2016. À la fin de la 2016-2017, il est nommé sur la première équipe d'étoiles des recrues et remporte le trophée de la famille Emms. 

Classé au 45e rang dans le classement final de la Centrale de recrutement de la LNH, il est finalement repêché en  ronde,  au total, par les Sharks de San José au repêchage d'entrée dans la LNH 2018. Le , il paraphe un contrat d'entrée de 3 ans avec les Sharks.

Le , Merkley est échangé aux Petes de Peterborough en retour de l'attaquant Pavel Gogolev.

Statistiques 

|-
| 2015-2016 || Canadiens  Jr. de Toronto || LHJO ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Storm de Guelph || LHO ||62 ||12 ||43 ||55 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Storm de Guelph || LHO ||63 ||13 ||54 ||67 ||63 ||6 ||1 ||5 ||6 ||10
|-
| 2018-2019 || Storm de Guelph || LHO || 28 || 5 || 34 || 39 || 30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Petes de Peterborough || LHO || 35 ||9 ||23 ||32 ||36 ||5 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
| 2018-2019 || Barracuda de San José || LAH || 2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2019-2020 || Knights de London || LHO || 60 || 15 || 61 || 76 || 48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Barracuda de San José || LAH || 31 || 1 || 10 || 11 ||14 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2021-2022 || Sharks de San José || LNH ||39 ||1 ||5 ||6 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Barracuda de San José || LAH ||30 ||1 ||18 ||19 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

| 2017 || align="left"| Défi mondial -17 ans ||5 ||2 ||0 ||2 ||8 || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2017 || align="left"| Ivan Hlinka -18 ans ||5 ||0 ||6 ||6 ||10 || align="left"| Médaille d'or
|-
| 2018 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||5 ||0 ||3 ||3 ||2 || align=left| place

Trophées et honneurs personnels 
LHO
2016-2017 : nommé dans la première équipe d'étoiles des recrues.
2016-2017 : récipiendaire du trophée de la famille Emms.

Références 

Naissance en août 2000
Naissance à Oakville (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Storm de Guelph
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Knights de London
Choix de repêchage des Sharks de San José
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Sharks de San José
Joueur du Barracuda de San José